Lubań ist der polnische Name folgender Orte in Polen:

 Lubań, deutsch Lauban, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Lubań (Nowa Karczma), deutsch Lubahn, Dorf in der Gemeinde Nowa Karczma in der Woiwodschaft Pommern 

Lubań bezeichnet:
 Lubań (Gorce), Berg in Polen

Luban ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Luban, polnisch Luboń, Stadt bei Posen in der Woiwodschaft Großpolen
 Luban (Pommern), ehemaliger Wohnplatz bei Groß Jestin, heute in der Woiwodschaft Westpommern

Luban bezeichnet:
 Luban (Santai) (鲁班镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luban (Renhuai) (鲁班街道), Straßenviertel der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou

Luban ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Luban-Plozza (1923–2002), Schweizer Arzt und Psychosomatiker
 David J. Luban (* 1949), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Ottokar Luban (* 1937), deutscher Historiker und Sekretär der internationalen Rosa-Luxemburg-Gesellschaft